Anna Cappellini, née le  à Côme, est une patineuse artistique italienne. Avec son partenaire Luca Lanotte avec lequel elle patine depuis 2005, elle est Championne du monde 2014, Championne d'Europe la même année après avoir obtenu la médaille de bronze en 2013 et quadruple championne d'Italie entre 2012 et 2015.

Biographie

Carrière sportive 
Elle a débuté à patiner à l'âge de trois ans puis a opté pour la danse quand elle avait onze ou douze ans.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Luca Lombardi (1 saison : 2000-2001)
 Matteo Zanni (4 saisons : 2001-2005)
 Luca Lanotte (13 saisons : 2005-2018)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineuse artistique italienne
Championne du monde de patinage artistique
Championne d'Europe de patinage artistique
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance à Côme
Naissance en février 1987